Герберга од Саксоније (Нордхаузен, 913 - Лаон, 984) била је супруга Луја IV, а затим Гилберта од Лорене. Била је кћерка Хенрика Птичара и Матилде Немачке.

Породично стабло 

Рођени 913.
Умрли 984.